In Concert může být:

 In Concert (album, Janis Joplin) – album zpěvačky Janis Joplin, vydané posmrtně roku 1972
 In Concert (album, Miles Davis) – album hudebníka Milese Davise z roku 1973
 In Concert (album, Derek and the Dominos) – album skupiny Derek and the Dominos z roku 1973
 In Concert (album, Kenny Drew) – album hudebníka Kennyho Drewa z roku 1977
 In Concert (album, The Doors) – album skupiny The Doors z roku 1991
 In Concert (album, Jethro Tull) – album skupiny Jethro Tull z roku 1995
 In Concert - Brandeis University 1963 – koncertní album Boba Dylana, nahrané roku 1963 a vydané 2011
 In Concert (album, Dead Can Dance) – album skupiny Dead Can Dance z roku 2013